Davidson est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alan Davidson (1929-2021), joueur de cricket australien ;
 Amy Davidson (1979-), actrice américaine ;
 Anthony Davidson (1979-), pilote automobile britannique ;
 
 Avram Davidson (1923-1993), écrivain américain de science-fiction, fantasy et roman policier ;
 Barbara Davidson (1926-), joueuse de tennis américaine ;
 Barbara Davidson (19?-), photojournaliste américaine ;
 Basil Davidson (1914-2010), journaliste, sociologue et historien britannique ;
 Ben Davidson (1940-2012), joueur de football américain ;
 Bessie Davidson (1879-1965), peintre australienne ;
 Bruce Davidson (1949-), cavalier américain ;
 Bruce Davidson (1933-), photographe américain ;
 Callum Davidson (1976-), footballeur écossais ;
 Carolyn Davidson (1943-), graphiste américaine, connue pour avoir réalisé le logo officiel de la marque américaine Nike ;
 Chris Davidson (1978-2022), surfeur professionnel australien ;
 Craig Davidson (1976-), écrivain canadien ;
 Craig Davidson (1977-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Diane Mott Davidson (1949-), romancière américaine, auteur de roman policier ;
 Donald Davidson (1917-2003), philosophe américain ;
 Doug Davidson (1954-), acteur américain ;
 Hollie Davidson, arbitre de rugby écossaise
 
 Ken Davidson (1949-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Lilian Davidson (1879-1954), artiste irlandaise ;
 Matt Davidson (1991-), joueur de baseball américain ;
 Matthew Davidson (1998-), guitariste, chanteur et compositeur américain ;
 Nancy Davidson (1943-), artiste américaine ;
 Richard Davidson (1951-), professeur de psychologie américain, enseignant à l'université du Wisconsin à Madison ;
 Robyn Davidson (1950-), écrivaine australienne ;

Toponyme 

 Davidson, une communauté du Saskatchewan au Canada ;
 Davidson, une ville américaine située de l'État de Caroline du Nord.
 Davidson, une ville américaine située de l'État d'Oklahoma.

Autres 
 Davidson and Associates, une ancienne entreprise américaine de logiciels éducatifs et de jeux vidéo ;

Patronyme anglais